Колонија Линдависта има више значења:

 Колонија Линдависта, Колонија Ренасимијенто (Тлакоапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија Линдависта (Касимиро Кастиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Колонија Линдависта (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Колонија Линдависта (Хала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Колонија Линдависта (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Колонија Линдависта (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику